În limba engleză, cuvântul bacon desemnează un tip de carne de porc, dar și un nume de familie purtat de numeroase persoane. Astfel,

Nume de familie 
 Francis Bacon (1561 – 1626), filozof englez
 Francis Bacon (1909 - 1992), pictor din Regatul Unit de origine irlandeză
 Francis Thomas Bacon  (1904 – 1992), inginer englez
 Henry Bacon (1866 – 1924), arhitect american
 Josef Bacon (1857 - 1941), om politic din Transilvania
 Kevin Bacon (n. 1958), actor din 
 Roger Bacon (1214 – 1295), călugăr și filozof englez

Școli 
 Bacon Academy, statul american 
 Bacon College (1837–1851), instituție de învățământ universitar, precursoare a Transylvania University, universitate privată din orșul Lexington. statul american 
 Bacon's College, London, a secondary school and sixth-form college previously known as Bacon Free School

Locuri

Statele Unite ale Americii 
 Bacon Hills, lanț montan din 
 Bacon Island, insulă din același stat american California
 Bacons, Delaware, comunitate neincorporată din statul 
 Comitatul Bacon, (cod BA-GA-US), unul din cele 159 de comitate ale statului 
 Bacon, comunitate neîncorporată din statul 
 Bacon, comunitate neîncorporată din statul 
 Bacon Township, comitatul Comitatul Vernon din același stat Missouri
 Bacon, comunitate neîncorporată din statul 
 Bacon Creek — Pârâul Bacon, în apropiere de Mammoth Cave din statul 
 Bacon Creek, statul 
 Bacon Glacier, statul 
 Bacon Peak, munte și vârf montan din statul Washington

Altundeva 
 Bacon, sat din Districtul Lagunes, Coasta de Fildeș
 Lacul Bacon, provincia , 
 Bacon River, Nunavut, Canada

Muzică și cărți 
 "Bacon" (cântec) de Nick Jonas
 Bacon (album), album muzical din 2014 de Igor & the Red Elvises
 Bacon: A Love Story, carte de non-ficțiune, din 2009, de Heather Lauer

Alte utilizări 
 Bacon baronets, trei titluri din Baronetage of England, unul extinct
 2940 Bacon, asteroid
 Bacon's, lanț de magazine de tip department stores
 Bacon's cipher, metodă de codificare steganografică imaginată și pusă în practică de Francis Bacon
 Hotelul Bacon, din Whitehall, statul ,una din clădirile istorice ale statului Arkansas, înregistrată la National Register of Historic Places
 OnePlus One, telefon de tipul Android smartphone, pus pe piață în 2014 (nume de cod, "bacon")
 Bacon (zeu), zeu a celtic galic
 Bacon's Rebellion, rebeliune din timpul coloniilor engleze din America de Nord, numite British North America

A se vedea și 
 Bacn, un anumit mesaj de tip e-mail, care a ajuns în inbox-ul destinatarului, dar pe care acesta nu vrea să îl citească pentru o lungă perioadă de timp
 Battlefield Airborne Communications Node, concept militar, cu acronimul uzual BACN

Nume de familie
Termeni englezești